Rosenzweig:
 Daniel Rosenzweig Ávila (* 1984, Rio de Janeiro), um ator e dublador brasileiro
 Franz Rosenzweig (1886 – 1929)

 4911 Rosenzweig

Desambiguação